Behnisch ist der Familienname folgender Personen:

 Hedwig Behnisch (1873–1963), deutsche Malerin
 Franz Joachim Behnisch (1920–1983), deutscher Schriftsteller
 Günter Behnisch (1922–2010), deutscher Architekt
 Kerstin Behnisch, verheiratete Kerstin Bednarsky (* 1960), deutsche Politikerin
 Martin Behnisch (1944–2019), deutscher Theologe
 Stefan Behnisch (* 1957), deutscher Architekt
 Urs Behnisch (* 1959), Schweizer Rechtswissenschaftler

Behnisch ist der Name oder Namensbestandteil folgender Firmen:
 Behnisch & Partner, Architekturbüro mit Sitz in Stuttgart, gegründet 1952 von Günter Behnisch
 Behnisch Architekten beziehungsweise Behnisch Architects Inc mit Hauptsitz in Stuttgart, gegründet 1989 u. a. von Stefan Behnisch

Siehe auch:
 Benisch